Семён Дмитриевич Апухтин — московский дворянин и воевода во времена правления Михаила Фёдоровича.

Сын помещика Карачаевского уезда Дмитрия Тимофеевича, упомянут (1585), из дворянского рода Апухтиных. Имел братьев, карачаевских городовых дворян: Афанасия, Даниила, дозорщика Константина, воеводу Матвея и Петра Дмитриевичей, пожалованных вотчинами в Карачаевском уезде (1622-1632).

Биография 
Воевода в Парфеньеве (1617-1618). Первый воевода в Туринске (1621-1625). Московский дворянин, приглашён к столу Государя (01 октября 1625). Воевода в Епанчине (1626). Пожалован вотчиной в Карачаевском уезде (1632).

По родословной росписи показан бездетным.

Примечания

Литература 

 В.В. Руммель. В.В.  Голубцов. Родословный сборник русских дворянских фамилий. В 2-х том. СПб., 1886 г. Издание А.С. Суворина. Том. I. Апухтин Семён Дмитриевич. стр. 77.

Воеводы
Воеводы Туринска
Дворяне московские